Il termine Bondage, riferito alla pratica sessuale può significare anche:
Bondage, film statunitense del 1917 diretto da Ida May Park
Bondage, film statunitense del 2006, diretto da Eric Allen Bell
Bondage, album discografico del 2009 della cantautrice giapponese Nana Kitade.